Снігова королева — це казка, написана 1844 року Гансом Крістіаном Андерсеном, роман Джоан Віндж, виданий 1980 року, та цілий ряд художніх фільмів, мультфільмів, мюзиклів та опер, що поставлені на їх основі.

Художні твори 

 Снігова королева (org. Snedronningen) — казка, написана 1844 року Гансом Крістіаном Андерсеном та опублікована рік потому. На відміну від інших казок, що були засновані на фольклорі та традиціях інших народів, ця історія народилася в уяві автора.
 Снігова королева — п'єса-казка в чотирьох діях, написана  Євгеном Шварцем в 1938 році за мотивами  однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена.
 Снігова королева () — науково-фантастичний роман американської письменниці Джоан Віндж, виданий у 1980 році.

Фільми 
 Снігова королева () — радянський повнометражний кольоровий художній фільм-казка, поставлений на студії Ленфільм режисером Геннадієм Казанським у 1966 році.
 Снігова королева () — це фінська фільм-казка Пайві Гартцеля, знята у 1986 році.
 Снігова королева () — американсько-канадський фільм, знятий режисером Девідом Ву в 2002 році.
 Снігова королева — російський фільм, знятий режисером  Оленою Райською у 2006 році.
 Снігова королева — польський фільм, знятий у 2009 році.

Мультфільм 

 Снігова королева — радянський мультфільм, знятий режисерами Львом Атамановим і Миколою Федоровим у 1957 році.
 Снігова королева — японський мультфільм-аніме, знятий режисером Осаму Дедзакі у 2005 році.
 Снігова Королева — російський мультфільм, знятий режисерами Максимом Свєшніковим та Владленом Барбе у 2012 році.

Мюзикл та музика 

 Снігова королева — мюзикл, знятий у 2003 році українським кінорежисером, продюсером і кліпмейкером Максим Паперником.
 Снігова королева — опера Михайла Раухвегера, поставлена у 1968 році.
 Снігова королева — музичний альбом  Софії Ротару, випущений у 2002 році.

Інше 
 "Снігова королева"  - прізвисько Ельзи з анімаційного фільму * Крижане серце () (2013)
  — слаломний етап горнолижного Кубка світу, що проведиться з 2005 року в Хорватії.

Примітки